Avrainville je:

 Avrainville (Essonne), francouzská obec v departementu Essonne
 Avrainville (Meurthe-et-Moselle), francouzská obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Avrainville (Vosges), francouzská obec v departementu Vosges